Rest kan syfta på:

 REST –  ett IT-arkitekturbegrepp som beskriver hur tjänster för maskin till maskin-kommunikation kan tillhandahållas, se Representational State Transfer
 Rest (matematik) – ett matematiskt begrepp
 Rest (ö) – en ö i Finland